Чонград — венгерский топоним.

 Чонград — город в Венгрии
 Чонград — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Чонград — комитат Венгерского королевства.